Le terme de City Series est utilisé, dans le baseball nord-américain de ligue majeure, pour désigner certaines rencontres entre équipes rivales de la même ville. On parle ainsi de : 
 City Series pour les rencontres entre les Cubs et les White Sox de la ville de Chicago, en Illinois ;
 City Series pour les rencontres entre les Athletics et les Phillies de Philadelphie, en Pennsylvanie ;
 City Series pour les rencontres entre les Browns et les Cardinals de Saint-Louis, dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Rivalité dans le baseball